Le Voleur d'enfants peut faire référence à :
 Le Voleur d'enfants, un roman français de Jules Supervielle publié en 1926,
 Le Voleur d'enfants, une pièce de théâtre de Jules Supervielle datant de 1948,
 Le Voleur d'enfants, un téléfilm français réalisé par Yves-André Hubert en 1967,
 Le Voleur d'enfants, un téléfilm français réalisé par François Leterrier en 1981,
 Le Voleur d'enfants, un film franco-italo-espagnol réalisé par Christian de Chalonge en 1991,
 Épisode 5 de la Saison 7 d'Esprits criminels : Le Voleur d'enfants

Voir aussi 
 
 Voleurs d'enfants, un roman français de Henri Darbes publié en  2007 aux éditions le Geai Bleu ;
 La Voleuse d'enfants, une pièce de théâtre en cinq actes et huit tableaux d'Eugène Grangé et Lambert-Thiboust, créée au théâtre de l'Ambigu-Comique le  ;
 La Voleuse d'enfants, un film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1912 ;
 Voleuse d'enfant, titre francophone du téléfilm américain  réalisé par Michael Feifer, diffusé le  ;